Skały Kawalerskie (Lwówek Śląski) (niem. Burenfelsen) – grupa skał w Lwówku Śląskim w województwie dolnośląskim. Najniższa i najmniej znana piaskowcowa formacja skalna spośród trzech istniejących w Lwówku Śląskim.

Informacje 
Skały Kawalerskie zawdzięczają swoją obecną nazwę dzięki temu iż inne skały w Lwówku Śląskim nosiły nazwę Panieńskich Skał. Kawalerskie Skały znajdują się w południowo-zachodniej części miasta i skupiają się w obrębie ulic: Matejki, 10-tej Dywizji i Gryfowskiej z ulicą Jastrzębią prowadzącą przez centralną część formacji skalnych. Skały Kawalerskie tworzą 15-metrowe urwisko, a podnóże skał jest niedostępne dla zwiedzających z uwagi na brak jakichkolwiek dróg czy ścieżek prowadzących do tego miejsca. Skały widoczne są z ulicy Jastrzębiej: zarówno te tworzące urwisko, jak i te powyżej poziomu drogi. W przeszłości, przed II wojną światową, w pobliżu Kawalerskich Skał, przy ówczesnej ulicy Strzeleckiej 7 (niem. Schützenstrasse 7, obecnie odnoga ul. Jastrzębiej) znajdował się Dom Strzelecki (niem. Schützenhaus). Około 240 metrów na północny zachód od skał, przy ul. Sobieskiego, w pobliżu Szubienicznej Góry, znajduje się kamienny cokół z I poł. XIX wieku z wtórnie umieszczonym krzyżem. Krzyż ten postawiono w pobliżu dawnej szubienicy miejskiej straconym przez kata miejskiego w średniowieczu.

Szlak turystyczny 
 – czarny z Lwówka Śląskiego przez Płóczki Dolne, obok wieży mieszkalnej w Płóczkach Dolnych i kompleksu jaskiń w Płóczkach Dolnych, przez Rudą Górę, Górę Heleny wraz z nieistniejącym, średniowiecznym grodem Pirszynem, przez Gradówek i Rząsiny do Zamku Podskale.

Zobacz też 
 Szwajcaria Lwówecka
 Panieńskie Skały
 Huzarski Skok

Przypisy 

Lwówek Śląski
Utwory skalne Sudetów